А́сквит (А́скуит) () — британская фамилия (см. ). Известные носители:

 Асквит, Герберт Генри (1852—1928) — британский государственный и политический деятель, 52-й премьер-министр Великобритании.
 Асквит, Герберт Диксон (1881—1947) — английский поэт, писатель и юрист, сын Герберта Генри Асквита.
 Асквит, Джулиан (1916—2011) — британский государственный деятель, администратор Сент-Люсии (1958—1962), губернатор Сейшельских островов (1962—1967).
 Асквит, Доминик (род. 1957) — британский дипломат.
  (1864—1945) — англо-шотландская писательница, жена Герберта Генри Асквита.
 Асквит, Раймонд (род. 1952) — британский дипломат.
 Асквит, Рос — британский карикатурист, детская писательница, иллюстратор и журналист.
 Асквит, Энтони (1902—1968) — британский кинорежиссёр.

См. также 
 Бонем Картер, Хелена (род. 1966) — британская актриса, правнучка Герберта Асквита.